Niemcy:
 Bremerhaven-Wulsdorf – dzielnica Bremerhaven
 Bremerhaven-Wulsdorf – przystanek kolejowy w Bremerhaven

Zobacz też:
 Wolsdorf